Dongfeng KX (Dongfeng Kinland Flagship) — семейство крупнотоннажных грузовых автомобилей производства Dongfeng, серийно выпускаемых с 2014 года.

Описание 
Впервые автомобиль Dongfeng KX (Kinland Flagship) был представлен в 2014 году на выставке IAA, в Шанхае. В производстве модели принимала участие шведская компания Volvo Trucks (45%).

Автомобиль оснащён дизельным двигателем внутреннего сгорания совместного производства между Dongfeng и Cummins мощностью 456 или 486 л. с. ЭКО-стандарт — Евро-4 или Евро-5. Дизайн разработан итальянским ателье UP-Design.

Существует также магистральный тягач Dongfeng KX DFH4250C (6*4).

Модификации 

 Dongfeng DFH4250C (6*4) — седельный тягач с колёсной базой 4650 мм и двигателем Cummins ISZ480 мощностью 50480 л. с. При снаряжённой массе 10200 кг его полная масса составляет 25000 кг.

Примечания